Половинка — село в Советском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Половинского сельсовета.

История 
Основано в 1746 г. В 1928 году состояло из 345 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Половинского сельсовета Алтайского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)